Діалект Куніґамі
Куніґамі, Окінава
Повіт Куніґамі